Dylan Borlée – velocista belga
 Jonathan Borlée – velocista belga
 Kévin Borlée – velocista belga
 Olivia Borlée – velocista belga